Vingriai

 AB Vingriai, Unternehmen in Litauen
 Prawdino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Ort in Russland